Sint-Corneliuskapel (Beerse)
 Sint-Corneliuskapel (Colmont)
 Sint-Corneliuskapel (Delft)
 Sint-Corneliuskapel (Gastel)
 Sint-Corneliuskapel (Holzheim)
 Sint-Corneliuskapel (Sint-Pieters-Leeuw)
 Sint-Corneliuskapel (Terlinden)

Zie ook
 Heilige Corneliuskapel